Niemcy:
 Ingendorf – dzielnica Pulheim
 Ingendorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm